Marché d'intérêt national
 Opération d'intérêt national
 Site archéologique d'intérêt national

Voir aussi 

 Raison d'État
 Intérêt général